Victory steht für:
 Victory-Zeichen, eine Handgeste des Sieges

geographische Objekte:
 Victory (Georgia), Vereinigte Staaten
 Victory (Kentucky), Vereinigte Staaten
 Victory (Cayuga County), New York, Vereinigte Staaten
 Victory (Saratoga County), New York, Vereinigte Staaten
 Victory (Oklahoma), Vereinigte Staaten
 Victory (Tennessee), Vereinigte Staaten
 Victory (Texas), Vereinigte Staaten
 Victory (Vermont), Vereinigte Staaten
 Victory (Wisconsin), Vereinigte Staaten

 Victory Base Complex, ehemalige US-Militärbasis im Irak
 Victory-Gletscher, Gletscher im Grahamland, Antarktika
 Victory Mountains, Gebirge im Viktorialand, Antarktika
 Victory-Nunatak, Nunatak im Palmerland, Antarktika
 Victory (Vulkan),  Vulkan auf Neuguinea

Schifffahrt:
 Victory (Schiff, 1737) ein britisches Linienschiff 1. Ranges
 HMS Victory, Flaggschiff von Vizeadmiral Nelson in der Seeschlacht von Trafalgar
 Caribbean Fantasy, ursprünglich unter dem Namen Victory eingesetztes Fährschiff
 Victory-Schiff, im Zweiten Weltkrieg in großer Zahl gebauter Frachtschiffstyp

Familienname:
 Craig Victory (* 1980), australischer Hockeyspieler 
 Gerard Victory (1921–1995), irischer Komponist

Musik:
 Victory (Band) deutsche Hard-Rock- und Heavy-Metal-Band aus Hannover
 Victory Records, ein US-amerikanisches Plattenlabel
 Victory (The-Jackson-Five-Album), Musikalbum der US-amerikanischen Popband The Jacksons
 Victory (Modern-Talking-Album), Musikalbum des deutschen Popduos Modern Talking
 Victory (Running-Wild-Album), Musikalbum der deutschen Heavy-Metal-Band Running Wild
 Victory (Unleashed-Album), Musikalbum der schwedischen Death-Metal-Band Unleashed

Sonstiges:
 Victory (Automarke), eine britische Automarke (1926)
 Victory Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Wuling Victory, ein chinesischer Van
 Victory Aircraft, ein Flugzeughersteller
 Victory (Motorrad), Marke der Polaris Industries, Inc.
 Markenname des ehemaligen australischen Automobilherstellers Keep Bros & Wood
 Flucht oder Sieg, Film von John Huston
 Victory (Film), britischer Film aus dem Jahr 1994
 Victory Games, Spieleverlag
 Victory (Sportschuhmarke), Sportartikel von Deichmann

Siehe auch:
 Victory (Kirche)
 Victory Stadium
 Liste von Schiffen mit dem Namen Victory